Tancrède est un prénom d'origine germanique.

Sens et origine 
Tancrède est une forme savante, basée sur le latin Tancredus, issu de l'anthroponyme germanique Thankrad (variante Dankrad), formé des éléments germaniques danc « pensée » et rad « conseil »». Il est notamment porté sous sa forme allemande initiale par un abbé de l'abbaye de Prüm (Allemagne), nommé Dankrad ou Tankrad (810-829). 
 
Il est peu répandu. Tombé en désuétude avant la fin du Moyen Âge, Tancrède s’éclipse des usages avant de revenir à la mode au , puis de retomber en désuétude au  et de revenir à la mode au . 
      
On le retrouve dans les noms de familles normands Tanqueray et Tanquerey, ainsi que dans les toponymes Tancarville et Trancrainville.

Personnalités 
 Tancrède, auteur-compositeur-interprète français ;
 Tancrède de Bari (1119-1138), prince de Bari et de Tarente,
 , nom de plusieurs personnes d'une famille de seigneurs d'origine normande
 Tancrède de Lecce (vers 1138-1194), roi normand de Sicile,
 Saint Tancrède, ermite anglo-saxon mort martyr vers 870,
 Tancrède Abraham (1836-1895) artiste peintre, graveur et illustrateur français,
 Tancrède Bastet (1858-1942), peintre dauphinois,
 Tancrède Boucher de Grosbois (1846-1926), médecin et homme politique québécois,
 Tancrède Dumas (1830-1905), photographe italien,
 Tancrède Labbé (1887-1956), homme politique québécois,
 Tancrède Auguste (1856-1913), Président de la République d'Haïti
 Tancrède Martel (1856-1928), pseudonyme de Joseph François Eugène Napoléon Gras, romancier français,
 Tancrède Melet (1983, Laxou - 5 janvier 2016, Aurel) est un sportif français,
 Tancrède de Rohan (1630-1649), aristocrate français,
 Tancrède Sauvageau (1819-1892), négociant et homme politique canadien,
 Tancrède Synave (1870-1936), peintre français,
 Tancrède Vallerey (1892-1974), écrivain et traducteur de romans d'anticipation et d'aventures français,
 Tancrède de Visan (1878-1945), nom de plume de l'écrivain lyonnais Vincent Biétrix,
 Tancrède Voituriez (1968- ), économiste français,
Tancrède Ramonet (1974- ), documentariste et musicien français.

Art et culture 
 Tancrède, tragédie lyrique d'André Campra
 Tancrède, tragédie de Voltaire
 Personnage principal de La Jérusalem délivrée du poète Le Tasse
 Tancrède et Herminie, tableau de Nicolas Poussin
 Tancrède Falconeri, personnage du roman Le Guépard et du film éponyme
Tancrède de Tarente, personnage du roman Dominium Mundi de François Baranger
 Histoire de Clorinde et Tancrède, suite de tapisseries parisiennes
Il combattimento di Tancredi e Clorinda, madrigal de Claudio Monteverdi
Tancrède (Tancredi), opéra de Gioacchino Rossini

Voir aussi 
 Tancrède (prénom)
 
 Tanquerey, Tanqueray, patronymes normands

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom